Gaedcke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gaedcke (1828–1890), deutscher Apotheker
 Ludwig Heinrich „Heinz“ Gaedcke (1905–1992), deutscher Generalmajor der Wehrmacht und später Generalleutnant der Bundeswehr
 Hugo Gaedcke (1835–1875), deutscher Jurist und Schriftsteller